1185 км, 1185-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Дома 1182 км — населённый пункт в Глазовском районе Удмуртии в составе сельского поселения Октябрьское.
 1182 км — прежнее название населённого пункта 904 км (тип: железнодорожная казарма) в Оричевском районе Кировской области.